Wim van Til (dichter), een dichter
 Wim van Til (voetballer), een voetballer